Hikuwai bezeichnet in Neuseeland:

 den Ort Hikuwai (Neuseeland)
 den Fluss Hikuwai River